Samson har flere betydninger:

Personer 
 Samson, bibelsk person.
 Samson Eitrem, norsk filolog.

Dyr 
 Samson, gorilla

Film 
 Samson og Sally, dansk tegnefilm fra 1984, instrueret af Jannik Hastrup.
 Samson (film fra 1914) – amerikansk stumfilm, instrueret af J. Farrell MacDonald.
 Samson (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915 af Edgar Lewis.
 Samson (film fra 1961) – polsk film, instrueret af Andrzej Wajda.

Musik 
 Samson (Händel), oratorium af Georg Frideric Händel.
 Samson (band), britisk Hård rock band.
 Samson (sang), af Emly Starr.
 Samson og Dalila, opera af Saint-Saëns.

Litteratur 
 Samson og Sally (Bog), af Bent Haller.

Stednavne 
 Samson (Scillyøerne)
 Samson (Alabama)